Klub Tatran Omlux Střešovice – czeski klub unihokejowy z siedzibą w Pradze, założony w 1991 roku. Najbardziej utytułowany klub unihokejowy w Czechach, 16-krotny Mistrz Czech.

Sukcesy

Krajowe 
 Superliga czeska w unihokeju mężczyzn

 1. miejsce( 16 x ): 1994, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015
 2. miejsce( 4 x ): 1997, 2000, 2009, 2014
 3. miejsce( 1 x ): 1996, 2013, 2017

Międzynarodowe 
 Puchar Mistrzów IFF
 2. miejsce – 2011
 3. miejsce – 2015

Wyniki w sezonach

Superliga czeska w unihokeju mężczyzn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tatran Omlux Střešovice

Sport w Pradze
Czeskie kluby unihokejowe